Le nom de bataille de Roncevaux peut faire référence à :
 la bataille de Roncevaux qui eut lieu en 778 entre l'arrière-garde franque commandée par Roland, neveu de Charlemagne, et les Vascons ;
 la bataille de Roncevaux qui eut lieu en 812 entre les Francs et les Vascons ;
 la bataille de Roncevaux qui eut lieu en 824 entre les Francs carolingiens et les Vascons et permit la création immédiate du royaume indépendant de Pampelune ;
 la bataille de Roncevaux qui eut lieu en 1813 entre l'armée napoléonienne et les armées anglo-portugaises.